3e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 3e Leger (Hongarije) - Hongaarse legereenheid
 3e Leger (Frankrijk) - Franse legereenheid
 3e Leger (Japan) - Japanse legereenheid
 3e Leger (Pruisen) - Pruisische legereenheid
 3e Leger (Roemenië) - Roemeense legereenheid
 3e Leger (Rusland) - Russische legereenheid
 3e Leger (Sovjet Unie) - Russische legereenheid
 3e Leger (Turkije) - Turkse legereenheid
 3e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 3e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid